Barraca, edificació petita de caràcter tradicional
 Barraca de vinya
 Barraca d'horta
 Barraca (dolmen), dolmen al municipi de Tarerac (Catalunya Nord, departament dels Pirineus Orientals)
 Barraca (caça)
 La barraca, novel·la de l'autor valencià Vicent Blasco Ibáñez
 La barraca (sèrie de televisió), sèrie de televisió dirigida per León Klimovsky i estrenada per Televisió Espanyola el 1979 
 La barraca (pel·lícula), pel·lícula mexicana dirigida per Roberto Gavaldón el 1945 
 La Barraca, grup de teatre espanyol de la dècada del 1930
 La Barraca d'Aigües Vives, llogaret de la Vall d'Aigües Vives, la Ribera
 Solei de la Barraca, caseria del municipi de Castellbell i el Vilar, Bages
 Carena de la Barraca, serra entre els municipis de Rupit i Pruit i de Sant Hilari Sacalm, Osona
 Puig de la Barraca, muntanya del municipi de Vilaür, l'Alt Empordà
 Tossal de la Barraca, muntanya del municipi d'Ivars de Noguera, la Noguera
 Turó del Pla de la Barraca, muntanya entre els municipis del Brull i de Viladrau, Osona